Lycideopidae es una familia extinta de terocéfalos que vivieron entre el Pérmico Superior al Triásico Inferior de Sudáfrica.

Filogenia 
Cladograma mostrando las relaciones de Lycideopidae según Sigurdsen et al. (2012):

Referencias 

Therocephalia